Scarface (en español, Cara cortada)  puede referirse a:

 Scarface, como sobrenombre de Al Capone (1899–1947), gánster estadounidense.
 Scarface (1932), película dirigida por Howard Hawks y producida por Howard Hughes, inspirada en la vida de Al Capone.
 Scarface (1983), película dirigida por Brian DePalma y protagonizada por Al Pacino, Segunda versión de la película de 1932.
 Scarface, como sobrenombre de Tony Camonte, protagonista de la película de 1932.
 Scarface, como sobrenombre de Tony Montana, protagonista de la película de 1983.
 Scarface: The World is Yours, videojuego que continúa las aventuras de la película de 1983.
 Scarface (1970-), rapero estadounidense miembro del grupo Geto Boys, que inspiró su nombre en la película de 1983.
 Scarface, un muñeco perteneciente al personaje ficticio el Ventrílocuo de DC Comics.
 Scarface, como apodo de Santiago Yk-m (Cúcuta, Colombia, 12 de marzo de 1998), rapero, compositor y productor de música rap y reguetón.
 Scarface, como apodo de Franck Bilal Ribéry (Boulogne-sur-Mer, 7 de abril de 1983), futbolista francés que juega en el FC Bayern de Múnich de la 1. Bundesliga.